Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier II, se dispute à Pékin du 18 au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Chine
Sport en Chine en 2006
Tennis en septembre 2006
Compétition de tennis à Pékin